Корабельний район — адміністративний район міста Миколаїв
 Корабельний район — адміністративний район міста Херсон